Campus (lateinisch campus ‚Feld‘) steht für:

 Campus, Gesamtanlage einer Hochschule
 Campus Verlag, deutscher Buchverlag 
 Campus (Band), deutsche Rockband
 Campus (Spiel), Brettspiel von Amigo
 Der Campus, Roman (1995) von Dietrich Schwanitz
 Der Campus (Film), deutsche Romanverfilmung (1998)
 Campus Martius (Marsfeld) im alten Rom
 Campus Symposium, internationales Wirtschaftssymposium auf dem Campus Seilersee in Iserlohn

im NRHP gelistete Objekte:
 Campus Center, in Anchorage, Alaska, ID-Nr. 79000409
 Campus Fire Station, in Stillwater, Oklahoma, ID-Nr. 04001336
 Campus Vista Historic District, in Phoenix, Arizona, ID-Nr. 10000321

Campus ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Campus, deutsche Radio- und Fernsehmoderatorin
 Michael Campus (1935–2015), US-amerikanischer Regisseur
 Peter Campus (* 1937), US-amerikanischer Videokünstler und Fotograf

Kampus ist der Familienname folgender Personen:
 Doris Kampus (* 1967), österreichische Politikerin (SPÖ) und Landesrätin
 Manuel Kampus (* 1984), Schweizer Politiker (GP) 

CAMPUS steht als Abkürzung für:
 CAMPUS (Datenbank), Datenbank für Kunststoffe

Siehe auch:
 Campos (Begriffsklärung)
 Camp

Abkürzung